Појам Британик (вишезначна одредница) може да се односи на:

 Британик, син римског цара Клаудија
 ХМХС Британик, британски прекоокеански брод